Пола Ньюсом () — американская актриса. Ньюсом наиболее известна благодаря одной из главных ролей в сериале 2007—2008 годов «Женский клуб расследований убийств». В девяностых она в основном была активна в театре, в том числе выступала в бродвейских постановках Carousel и Lady Day at Emerson's Bar and Grill, а после начала карьеру на телевидении с эпизодических появлений в таких сериалах как «C.S.I.: Место преступления» и «Дарма и Грег». 

Ньюсом была регулярным членом актёрских составов недолго просуществовавших сериалов Conrad Bloom и The Lyon’s Den в 1998 и 2003 годах соответственно, прежде чем получила роль в «Женский клуб расследований убийств». После его закрытия она была гостем в сериалах «Морская полиция: Спецотдел», «Вспомни, что будет», «До смерти красива», «Анатомия страсти» и «Пригород».

Избранная фильмография 
 Разговор начистоту (1992)
 Conrad Bloom (13 эпизодов, 1998)
 The Lyon’s Den (8 эпизодов, 2003)
 Полиция Нью-Йорка (3 эпизода, 2003—2004)
 Угадай, кто? (2005)
 Мыслить как преступник (1 эпизод, 2005)
 Маленькая мисс Счастье (2006)
 Опустевший город (2007)
 То, что мы потеряли (2007)
 Женский клуб расследований убийств (13 эпизодов, 2007—2008)
 Новые приключения старой Кристин (1 эпизод, 2009)
 Кости (1 эпизод, 2009) 
 Вспомни, что будет (1 эпизод, 2010)
 До смерти красива (1 эпизод, 2010)
 Анатомия страсти (1 эпизод, 2011)
 Милые обманщицы (2 эпизода, 2011)
 Родители (2 эпизода, 2010-2011)
 Форс-мажоры (1 эпизод, 2011)
 Морская полиция: Спецотдел (4 эпизода, 2009-2013)
 Пригород (2 эпизода, 2012-2013)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Вебстерского университета